Velja je lahko:
 Velja Glava (Srbija)
 Velja Gorana (Črna gora)